

Persone 
 Alberto Calza Bini – architetto e pittore italiano, fondò Fascio di combattimento di Calvi dell'Umbria
 Antonio Calza – pittore italiano del periodo barocco
 Giorgio Calza Bini – architetto italiano
 Guido Calza – archeologo italiano
 Luigi Calza – ex calciatore italiano

Altro 
 Calza - indumento
 Compagnie della Calza – compagnie di giovani nobili veneziani tra il XV e il XVI secolo
 Piazza della Calza – piazza di Firenze, alle spalle di Porta Romana
 Cenacolo della Calza – affresco dell'ex-monastero di San Giovanni della Calza a Firenze

Pagine correlate 
 Malacalza